

Избранное кино

Мировое кино 
 «12 обезьян»/Twelve Monkeys, США, (реж. Терри Гиллиам)
 «Алая буква»/The Scarlet Letter, США, (реж. Роланд Жоффе)
 «Ангус»/Angus, США—Великобритания—Германия—Франция, (реж. Пэтрик Рид Джонс)
 «Американский президент»/The American President, США, (реж. Роб Райнер)
 «Андеграунд»/Underground, Югославия—Германия—Франция—Чехия—Венгрия—Болгария, (реж. Эмир Кустурица)
 «Аполлон-13»/Apollo 13, США, (реж. Рон Ховард)
 «Багровый прилив»/Crimson Tide, США, (реж. Тони Скотт)
 «Безрассудные»/Reckless, США, (реж. Норман Рене)
 «Бессмертные»/The Immortals, США, (реж. Брайан Грант)
 «Билли Мэдисон»/Billy Madison, США, (реж. Тамра Дэвис)
 «Блеск славы»/Glory Daze, США, (реж. Рич Уилкс)
 «Большое путешествие»/National Lampoon’s Senior Trip, США—Канада, (реж. Келли Мекин)
 «Братья Макмаллен»/The Brothers McMullen, США, (реж. Эдвард Бёрнс)
 «Быстрый и мёртвый»/The Quick and the Dead, США, (реж. Сэм Рэйми)
 «Бэтмен навсегда»/Batman Forever, США, (реж. Джоэл Шумахер)
 «В осаде 2: Тёмная территория»/Under Siege 2: Dark Territory, США, (реж. Джеф Мёрфи)
 «В пасти безумия»/In the Mouth of Madness, США, (реж. Джон Карпентер)
 «В последний момент»/Nick of Time, США, (реж. Джон Бэдэм)
 «Вдали от Рангуна»/Beyond Rangoon, США, (реж. Джон Бурмен)
 «Великая Афродита»/Mighty Aphrodite, США, (реж. Вуди Аллен)
 «Виртуозность»/Virtuosity, США, (реж. Бретт Леонард)
 «Влюблённый Либерман»/Lieberman in Love, США, (реж. Кристин Лахти)
 «Внезапная смерть»/Sudden Death, США, (реж. Питер Хайамс)
 «Водный мир»/Waterworld, США, (реж. Кевин Рейнольдс)
 «Высшее образование»/Higher Learning, США, (реж. Джон Синглтон)
 «Город потерянных детей»/La cité des enfants perdus, Франция—Германия—Испания, (реж. Марк Каро, Жан-Пьер Жёне)
 «Гость»/Houseguest, США, (реж. Рэндалл Миллер)
 «Двое: Я и моя тень»/It Takes Two, США, (реж. Энди Теннант
 «Девять месяцев»/Nine Months, США, (реж. Крис Коламбус)
 «Денежный поезд»/Money Train, США, (реж. Джозеф Рубин)
 «Дестини включает радио»/Destiny Turns On The Radio, США, (реж. Джек Бэран)
 «Детки»/Kids, США, (реж. Ларри Кларк)
 «Джефферсон в Париже»/Jefferson in Paris, США—Франция, (реж. Джеймс Айвори)
 «Джонни-мнемоник»/Johnny Mnemonic, США, (реж. Роберт Лонго)
 «Джуманджи»/Jumanji, США, (реж. Джон Джонстон)
 «Дикий Билл»/Wild Bill, США, (реж. Уолтер Хилл)
 «Дом призраков»/Haunted, США, (реж. Льюис Гилберт)
 «Достать коротышку»/Get Shorty, США, (реж. Барри Зонненфельд)
 «Дракула: Мёртвый и довольный»/Dracula: Dead and Loving It, США, (реж. Мел Брукс)
 «За облаками»/Al di là delle nuvole, Италия—Франция—Германия, (реж. Микеланджело Антониони)
 «За что стоит умереть»/To Die For, США, (реж. Гас Ван Сент)
 «Забыть и вспомнить»/Kicking and Screaming, США, (реж. Ной Баумбах)
 «Зависимость»/The Addiction, США, (реж. Эйбл Феррара)
 «Записки у изголовья»/The Pillow Book, Франция—Великобритания—Нидерланды—Люксембург, (реж. Питер Гринуэй)
 «Земля и свобода»/Land and Freedom, Франция, (реж. Кен Лоуч)
 «Золотой глаз»/GoldenEye, США—Великобритания, (реж. Мартин Кэмпбелл)
 «Имитатор»/Copycat, США, (реж. Джон Эймиэл)
 «История игрушек»/Toy Story, США, мультфильм, (реж. Джон Лассетер)
 «Казино»/Casino, США, (реж. Мартин Скорсезе)
 «Канадский бекон»/Canadian Bacon, США, (реж. Майкл Мур)
 «Каспер»/Casper, США, (реж. Брэд Силберлинг)
 «Королевская милость»/Restoration, Великобритания, (реж. Майкл Хоффман)
 «Крепкий орешек 3: Возмездие»/Die Hard with a Vengeance, США, (реж. Джон Мактирнан)
 «Крикуны»/Screamers, США, (реж. Кристиан Дюгей)
 «Легенды дикого запада»/Tall Tale, США, (реж. Джеримайя С. Чечик)
 «Лекарство»/The Cure, США, (реж. Питер Хортон)
 «Лоботрясы»/Mallrats, США, (реж. Кевин Смит)
 «Люмьер и компания»/Lumière et compagnie, Швеция—Дания—Франция—Италия, (реж. Лассе Халльстрём, Исмаил Мерчант и др.)
 «Магазин «Империя»»/Empire Records, США, (реж. Аллан Мойле)
 «Майор Пэйн»/Major Payne, США, (реж. Ник Касл)
 «Мертвец»/Dead Man, США—Германия—Япония, (реж. Джим Джармуш)
 «Мертвец идёт»/Dead Man Walking, США, (реж. Тим Роббинс)
 «Мосты округа Мэдисон»/The Bridges of Madison County, США, (реж. Клинт Иствуд)
 «Наёмные убийцы»/Assassins, США, (реж. Ричард Доннер)
 «Невеста по фотографии»/Picture Bride, США—Япония, (реж. Каё Хатта)
 «Ненависть (фильм, 1995)»/La Haine, Франция, (реж. Матьё Кассовиц)
 «Никсон»/Nixon, США, (реж. Оливер Стоун)
 «Опасная сторона»/Wild Side, Великобритания—США, (реж. Дональд Кэммелл)
 «Особь (фильм)»/Species, США, (реж. Роджер Дональдсон)
 «Отверженные»/Les Miserables, Франция, (реж. Клод Лелуш)
 «Отчаянный»/Desperado, США-Мексика, (реж. Роберт Родригес)
 «Падшие ангелы»/Do lok tin si, Гонконг, (реж. Вонг Кар-Вай)
 «Пантера»/Panther, США, (реж. Марио Ван Пиблc)
 «Пилоты из Таскиги»/The Tuskegee Airmen, США, (реж. Роберт Марковиц)
 «Первый рыцарь»/First Knight, США, (реж. Джерри Цукер)
 «Плачущий убийца»/Crying Freeman
 «Плохая компания»/Bad Company, США, (реж. Дэмиен Харрис)
 «Плохие парни»/Bad Boys, США, (реж. Майкл Бэй)
 «Подозрительные лица»/The Usual Suspects, США, (реж. Брайан Сингер)
 «Пока ты спал»/While You Were Sleeping, США, (реж. Джон Тёртелтауб)
 «Покидая Лас-Вегас»/Leaving Las Vegas, США, (реж. Майк Фиггис)
 «Полное затмение», США—Великобритания—Бельгия—Италия—Франция, (реж. Агнешка Холланд)
 «Постовой на перекрёстке»/The Crossing Guard, США, (реж. Шон Пенн)
 «Преднамеренное убийство»/Убиство с предумишљајем, Югославия, (реж. Горчин Стоянович)
 «Природа зверя»/The Nature of the Beast, США, (реж. Виктор Сальва)
 «Прогулка в облаках»/A Walk in the Clouds, США, (реж. Альфонсо Арау)
 «Прощание с Парижем»/Forget Paris, США, (реж. Билли Кристэл)
 «Пятница»/Friday, США, (реж. Ф. Гэри Грей)
 «Разборка в Бронксе»/Rumble In The Bronx, Гонконг—Канада, (реж. Стэнли Тонг)
 «Рапсодия Майами»/Miami Rhapsody, США, (реж. Дэвид Френкель)
 «Рассвет наизнанку»/L’Aube a l’envers, Франция, (реж. Софи Марсо)
 «Роб Рой»/Rob Roy, США, (реж. Майкл Кэтон-Джонс)
 «Сабрина»/Sabrina, США, (реж. Сидни Поллак)
 «Семь»/Se7en, США, (реж. Дэвид Финчер)
 «Сеть»/The Net, США, (реж. Ирвин Уинклер)
 «Смертельная битва»/Mortal Kombat, США, (реж. Пол Андерсон)
 «Собачья жизнь»/The Low Life, США, (реж. Джордж Хикенлупер)
 «Соседи по комнате»/Roommates, США, (реж. Питер Йетс)
 «Справедливый суд»/Just Cause, США, (реж. Арне Глимхер)
 «Стальной кулак»/Under the Gun, Австралия, (реж. Мэттью Джордж)
 «Стеклянный щит»/The Glass Shield, США, (реж. Чарльз Бернетт)
 «Странные дни»/Strange Days, США, (реж. Кэтрин Бигелоу)
 «Стрелок»/The Shooter, Канада, (реж. Тед Котчефф)
 «Судья Дредд»/Judge Dredd, США, (реж. Дэнни Кэннон)
 «Схватка»/Heat, США, (реж. Майкл Манн)

Российские фильмы 
 «Барышня-крестьянка», (реж. Алексей Сахаров)
 «Домовик и кружевница», (реж. Дмитрий Воробьёв)
 «Ехай!», (реж. Георгий Шенгелия)
 «Концерт для крысы», (реж. Олег Ковалов)
 «Крестоносец», (реж. Михаил Туманишвили)
 «Летние люди», (реж. Сергей Урсуляк)
 «Мелкий бес», (реж. Николай Досталь)
 «Московские каникулы», (реж. Алла Сурикова)
 «Музыка для декабря», (реж. Иван Дыховичный)
 «Мусульманин», (реж. Владимир Хотиненко)
 «Одинокий игрок» (реж. Ольга Басова, Владимир Басов мл.)
 «Орёл и решка», (реж. Георгий Данелия)
 «Особенности национальной охоты», (реж. Александр Рогожкин)
 «Первая любовь», (реж. Роман Балаян)
 «Пешаварский вальс», (реж. Тимур Бекмамбетов)
 «Прибытие поезда», (реж. Алексей Балабанов, Владимир Хотиненко, Александр Хван, Дмитрий Месхиев)
 «Пьеса для пассажира», (реж. Вадим Абдрашитов)
 «Четвёртая планета», (реж. Дмитрий Астрахан)
 «Чёрная вуаль», (реж. Александр Прошкин)
 «Ширли-мырли», (реж. Владимир Меньшов)

Фильмы совместных производителей

Двух и более киностудий 
 «Время печали ещё не пришло», (реж. Сергей Сельянов);
 «Всё будет хорошо!», (реж. Дмитрий Астрахан);
 «Какая чудная игра», (реж. Пётр Тодоровский);
 «Любить по-русски», (реж. Евгений Матвеев);
 «Мания Жизели», (реж. Алексей Учитель);

Двух и более стран 
 «Американская дочь», (реж. Карен Шахназаров)

Телесериалы

Австралийские сериалы 
 Чародей

Британские телесериалы 
 Кино Европы: Неизвестный Голливуд, (реж. Кевин Браунлоу и Дэвид Гилл)

Латиноамериканские сериалы

Мексика 
 Акапулько, тело и душа (ремейк телесериала Никто кроме тебя)
 Алондра
 Бедная богатая девочка
 Мария из предместья
 Мария Хосе
 Узы любви
 Умереть дважды
 Хозяйка

Награды

Премия «Золотой глобус» 

52-я церемония вручения наград американской премии «Золотой глобус» состоялась 21 января 1995 года в отеле «Беверли-Хилтон», Лос-Анджелес, США. Почётная награда имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа была вручена итальянской актрисе Софи Лорен.
 Лучший фильм (драма): «Форрест Гамп»
 Лучший фильм (комедия или мюзикл): «Король Лев»
 Лучший режиссёр: Роберт Земекис — «Форрест Гамп»
 Лучшая мужская роль (драма): Том Хэнкс — «Форрест Гамп»
 Лучшая женская роль (драма): Джессика Лэнг — «Голубое небо»
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл): Хью Грант — «Четыре свадьбы и одни похороны»
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл): Джейми Ли Кёртис — «Правдивая ложь»
 Лучшая мужская роль второго плана: Мартин Ландау — «Эд Вуд»
 Лучшая женская роль второго плана: Дайан Уист — «Пули над Бродвеем»
 Лучший сценарий: Квентин Тарантино — «Криминальное чтиво»
 Лучший фильм на иностранном языке:  «Фаринелли-кастрат»

Кинофестиваль «Сандэнс» 
Кинофестиваль «Сандэнс-1995» прошёл с 19 по 29 января в городе Парк-Сити, штат Юта, США.
 Лучший американский художественный фильм: «Братья МакМаллен»
 Лучший американский документальный фильм: «Крамб»

Премия Гильдии киноактёров США 

1-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2015 год состоялась 30 января 2016 года в Лос-Анджелесе.
 Лучшая мужская роль: Том Хэнкс — «Форрест Гамп»
 Лучшая женская роль: Джоди Фостер — «Нелл»
 Лучшая мужская роль второго плана: Мартин Ландау — «Эд Вуд»
 Лучшая женская роль второго плана: Дайан Уист — «Пули над Бродвеем»

Премия гильдия режиссёров Америки 

48-я церемония вручения премий Американской гильдии режиссёров за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1994 год состоялась 2 марта 1995 года.
 Лучший фильм: «Аполлон 13», реж. Рон Ховард

Берлинский кинофестиваль 

45-й Берлинский международный кинофестиваль проходил со 9 по 22 февраля 1995 года в Берлине, Германия. В основной конкурс вошли 22 ленты. Жюри основного конкурса возглавляла основательница и директор Иерусалимского международного кинофестиваля Лия ван Лир.
 Золотой медведь: «Приманка», реж. Бертран Тавернье ()
 Специальный приз жюри (Серебряный медведь): «Дым», реж. Уэйн Ван, Пол Остер (,, )
 Серебряный медведь за лучшую режиссёрскую работу: Ричард Линклейтер, «Перед рассветом» (, , )
 Серебряный медведь за лучшую мужскую роль: Пол Ньюман за «Дураков нет» ()
 Серебряный медведь за лучшую женскую роль: Джозефин Сяо за «Летний снег» ()

Премия BAFTA 

48-я церемония вручения наград британской премии «BAFTA» состоялась в Лондоне, Великобритания.
 Лучший фильм: «Четыре свадьбы и одни похороны»
 Лучший британский фильм: «Неглубокая могила»
 Лучший фильм на иностранном языке:  «Жить»
 Лучший режиссёр: Майк Ньюэлл — «Четыре свадьбы и одни похороны»
 Лучшая мужская роль: Хью Грант — «Четыре свадьбы и одни похороны»
 Лучшая женская роль: Сьюзан Сарандон — «Клиент»
 Лучшая мужская роль второго плана: Сэмюэль Л. Джексон — «Криминальное чтиво»
 Лучшая женская роль второго плана: Кристин Скотт Томас — «Четыре свадьбы и одни похороны»
 Лучший оригинальный сценарий: Квентин Тарантино, Роджер Эвери — «Криминальное чтиво»
 Лучший адаптированный сценарий: Пол Аттанасио — «Телевикторина»

Премия «Сезар» 

20-я церемония вручения наград премии «Сезар» за заслуги в области французского кинематографа за 1994 год состоялась 25 февраля 1995 года во Дворце конгресса (Париж, Франция)
 Лучший фильм: «Дикий тростник»
 Лучший фильм на иностранном языке: «Четыре свадьбы и одни похороны»
 Лучший режиссёр: Андре Тешине «Дикий тростник»
 Лучшая мужская роль: Жерар Ланвен — «Любимый сын»
 Лучшая женская роль: Изабель Аджани — «Королева Марго»
 Лучшая мужская роль второго плана: Жан-Юг Англанд — «Королева Марго»
 Лучшая женская роль второго плана: Вирна Лизи — «Королева Марго»
 Лучший сценарий: Оливье Массар, Жиль Торан, Андре Тешине — «Дикий тростник»

Премия «Независимый дух» (Independent Spirit Awards) 
10-я церемония вручения премии «Независимый дух», ориентированной в первую очередь на американское независимое кино, за 1994 год состоялась 25 марта 1995 года в Лос-Анджелесе.
 Лучший фильм: «Криминальное чтиво»
 Лучший режиссёр: Квентин Тарантино, «Криминальное чтиво»
 Лучшая мужская роль: Сэмюэль Л. Джексон — «Криминальное чтиво»
 Лучшая женская роль: Линда Фиорентино — «Последнее соблазнение»
 Лучшая мужская роль второго плана: Чазз Пальминтери — «Пули над Бродвеем»
 Лучшая женская роль второго плана: Дайэнн Уист — «Пули над Бродвеем»
 Лучший сценарий: Квентин Тарантино, Роджер Эвери — «Криминальное чтиво»
 Лучший фильм на иностранном языке: , «Три цвета: Красный»

Премия «Оскар» 

67-я церемония вручения наград американской премии «Оскар» состоялась 27 марта 1995 года в Лос-Анджелесе, США. Ведущим церемонии был комик Дэвид Леттерман.
 Лучший фильм: «Форрест Гамп»
 Лучший режиссёр: Роберт Земекис, «Форрест Гамп»
 Лучшая мужская роль: Том Хэнкс — «Форрест Гамп»
 Лучшая женская роль: Джессика Лэнг — «Голубое небо»
 Лучшая мужская роль второго плана: Мартин Ландау— «Эд Вуд»
 Лучшая женская роль второго плана: Дайэнн Уист — «Пули над Бродвеем»
 Лучший оригинальный сценарий: Квентин Тарантино, Роджер Эвери — «Криминальное чтиво»
 Лучший адаптированный сценарий: Эрик Рот — «Форрест Гамп»
 Лучший фильм на иностранном языке:  «Утомлённые солнцем»

Премия «Ника» 

8-я церемония вручения наград премии Российской академии кинематографических искусств «Ника» состоялась в Центральном доме кинематографистов.
 Лучший игровой фильм: «Увлеченья»
 Лучший неигровой фильм: «Прощай, СССР»
 Лучшая режиссёрская работа: Кира Муратова за работу над фильмом «Увлеченья»
 Лучший сценарий: Ираклий Квирикадзе, Пётр Луцик, Алексей Саморядов за сценарий к фильму «Лимита»
 Лучшая мужская роль: Евгений Миронов за роль в фильме «Лимита»
 Лучшая женская роль: Ингеборга Дапкунайте за роль в фильме «Подмосковные вечера»
 Лучшая роль второго плана: Алиса Фрейндлих за роль в фильме «Подмосковные вечера»

MTV Movie Awards 

Церемония вручения кинонаград канала MTV за состоялась 10 июня 1995 года на студии Warner Bros. в Бербанке. Ведущими стали американские актёры Джон Ловитц и Кортни Кокс.
 Лучший фильм года: «Криминальное чтиво»
 Лучшая мужская роль: Брэд Питт — «Интервью с вампиром»
 Лучшая женская роль: Сандра Буллок — «Скорость»
 Прорыв года: Кирстен Данст — «Интервью с вампиром»

Каннский кинофестиваль 

48-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 7 по 18 мая 1995 года в Каннах, Франция. В основной конкурс вошло 24 ленты. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса, певица и режиссёр Жанна Моро.
 Золотая пальмовая ветвь: «Андеграунд», реж. Эмир Кустурица ( Югославия (ФР),Франция, Франция,Чехия,Венгрия,Болгария)
 Гран-при: «Взгляд Одиссея», реж. Тео Ангелопулос ( Греция)
 Приз жюри: «Не забудь, что скоро ты умрёшь», реж. Ксавье Бовуа ( Франция)
 Особый приз жюри: «Кэррингтон», реж. Кристофер Хэмптон ( Великобритания,  Франция)
 Лучший режиссёр: Матьё Кассовиц за «Ненависть» (Франция)
 Лучшая мужская роль: Джонатан Прайс за «Кэррингтон» ( Великобритания,  Франция)
 Лучшая женская роль: Хелен Миррен за «Безумие короля Георга» ( Великобритания)

«Кинотавр» 
6-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр-1995» проводился с 1 по 13 июня 1995 года в Сочи. Жюри возглавил писатель Владимир Войнович.
 Лучший фильм: «Особенности национальной охоты», реж. Александр Рогожкин
 Специальный приз жюри: «Время печали ещё не пришло», реж. Сергей Сельянов
 Лучшая мужская роль: Александр Балуев, «Мусульманин»
 Лучшая женская роль: Нина Усатова, «Мусульманин»

Премия «Сатурн» 

21-я церемония вручения наград премии «Сатурн» за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов за 1994 год состоялась 26 июня 1995 года.
 Лучший научно-фантастический фильм: «Звёздные врата»
 Лучший фильм-фэнтези: «Форрест Гамп»
 Лучший фильм ужасов: «Интервью с вампиром»
 Лучший приключенческий фильм/боевик/триллер: «Криминальное чтиво»
 Лучший режиссёр: Джеймс Кэмерон — «Правдивая ложь»
 Лучшая мужская роль: Мартин Ландау— «Эд Вуд»
 Лучшая женская роль: Сандра Буллок — «Скорость» и Джейми Ли Кёртис — «Правдивая ложь»
 Лучшая мужская роль второго плана: Гэри Синиз — «Форрест Гамп»
 Лучшая женская роль второго плана: Миа Сара — «Патруль времени»
 Лучший сценарий: Джим Харрисон, Уэсли Стрик — «Волк»

Московский международный кинофестиваль 

19-й Московский международный кинофестиваль прошёл в Москве с 17 по 28 июля 1995 года. В основной конкурс вошла 21 картина. Председателем жюри основного конкурса был американский актёр Ричард Гир. Главный приз кинофестиваля «Золотой Георгий» не вручили никому.

Венецианский кинофестиваль 

52-й Венецианский международный кинофестиваль проходил со 30 августа по 9 сентября 1995 года в Венеции, Италия. В основной конкурс вошли 16 лент. Жюри основного конкурса возглавлял итальянский кинокритик Гулиельмо Бираги.
 Золотой лев: «Рикша», реж. Чан Ань Хунг (Вьетнам, Франция, Гонконг)
 Особый приз жюри: «Божественная комедия», реж. Жуан Сезар Монтейру (Португалия, Франция, Италия, Дания) и «Фабрика звёзд» реж. Джузеппе Торнаторе (Италия)
 Серебряный лев за лучшую режиссёрскую работу: Кеннет Брана, «Зимняя сказка» ( Великобритания), Хирокадзу Корээда, «Призрачный свет» (Япония) и Абольфазл Джалили, «Det Yani Dokhtar»()
 Золотые Озеллы за лучший сценарий: Абольфазл Джалили, «Det Yani Dokhtar»( Иран)
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Гёц Георге за «Убийца» (Германия)
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Сандрин Боннэр и Изабель Юппер за «Церемония» (Франция)
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль второго плана: Иэн Харт за «Ничего личного» ( Великобритания)
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль второго плана: Изабелла Феррари за «Роман бедного юноши» (Италия)

Премия Европейской киноакадемии 
8-я церемония континентальной премии Европейской академии кино состоялась 12 декабря 1995 года в Берлине, Германия.
 Лучший европейский фильм: «Земля и свобода» ( Великобритания,  Испания, Германия, Италия,Франция)

Знаменательные события 

 Открытие первого кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине (Ленинградская область)

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 Россия